Orissaare (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Saaremaa
 Orissaare (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa